Lauro puede referirse a:
 La localidad italiana de Lauro.
 El nombre común de la planta ''Laurus nobilis.
 La antigua localidad romana de Lauro.
 Achille Lauro, armador y  político italiano.
 Antonio Lauro, cornista, guitarrista y compositor venezolano